Lem Sogn henviser til flere artikler:
 Lem Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Salling Provsti
 Lem Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Randers Nordre Provsti
 Lem Sogn (Ringkøbing-Skjern Kommune) – et sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune og i Ringkøbing Provsti